Горно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горно — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Горно — деревня в Логойском районе Минской области.

Италия 
 Горно — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.